Daniel Monnat (1951-), journaliste et écrivain suisse.
 Jean-Yves Monnat (1942-), biologiste et naturaliste français.
 Rachel Monnat (1979-), comédienne et auteure suisse.